Klesczewski ist der Familienname folgender Personen:

 Diethelm Klesczewski (* 1960), deutscher Jurist und Professor an der Universität Leipzig
 Reinhard Klesczewski (1933–2011), deutscher Romanist, Italianist und Literaturwissenschaftler